Кери́м Раги́м оглы́ Аллахверди́ев  (; ) — азербайджанский физик. Доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Родился в Ереване. В 1967 году окончил Московский энергетический институт. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1974—1975 годах работал в лаборатории Кларендон Оксфордского университета Великобритании. В 1982 году получил степень доктора физико-математических наук в Институте общей физики РАН. 

В 1992—1995 годах — профессор физики Технического университета Ближнего Востока в Анкаре, Турция. 

С 1995 года — старший научный исследователь научно-исследовательского института Национального совета (ТЮБИТАК) Исследовательского центра «Мармара» (ИЦМ) в Турции. 

Ведущий научный сотрудник Института физики НАНА. 

В 2008 году избран действительным членом Европейской Академии Наук. 

Лаурет государственной премии Азербайджана.

Научная деятельность 
Автор 312 опубликованных статей, 1 книги, 5 патентов.

Избранные научные труды 
 

 

 

 

 

 

 
 E. Yu. Salayev, K. R. Allahverdiyev Dinamicheskie i Staticheskie Helinejnije Effekti v SloistixKristallax Tipa Selenida Gallija (ruusian) // Baku, Elm.- 1993, P. 293.
 K. R. Allahverdiyev, M. O. Yetish, T. K. Baykar, S. M. T. Özbek Near IR Laser Light Visualizators Using Gase and Other Layered Crystals // Laser Physics - 2011, Vol. 21, P.1-3. 
 K. R. Allkahverdiev, T. Baykara, Past, Present and Future of GaSe and Related Crystals- Layered Materials with Outstanding Non-linear Optical Porperties (engl.)// Optics and Precision Engineering, 2011.- T. 19.-No2. 68-80.
 K. R. Allahverdiyev et. al. Size-induced Effects in Gallium Selenide Electronic Structure: The Influence of Interlayer Interaction // Phys. Rev. - 2011. -  Vol. B84. - P. 085314-1 - 085314 -7. 
 S. Zahner, L. Kador, K. R. Allahverdiyev, E. Yu. Salayev, M. F. Huseyinoglu Fluorescence Life Time Imaging Microscopy and Polar-plot Analysis of Gallium Selenide Crystals (english) // J. Appl. Phys. - 2014. - P. 043504-1 - 043504-7.

Примечания

Ссылки 
 Allahverdiyev Kərim Rəhim oğlu 
 Professor Kerim Allahverdi — TÜBITAK Marmara Research Center Materials Institute 
 Датчик гидростатического давления
 Электронный каталог

Выпускники МЭИ
Физики Азербайджана